Adams Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Bayou (Big Black River), Fluss in Mississippi
 Adams Bayou (Cold Creek), Fluss in Tennessee
 Adams Bayou (Craft Lake), Fluss in Louisiana
 Adams Bayou (Sabine River), Fluss in Texas
 Little Adams Cross Bayou, Fluss in Louisiana